Хи-функция Лежандра — это специальная функция, названная по имени французского математика Адриен Мари Лежандра.  Хи-функция Лежандра определяется рядом Тейлора также являющимся рядом Дирихле:

Таким образом Хи-функция Лежандра тривиально выражается через полилогарифм:

Хи-функция Лежандра возникает в дискретном преобразовании Фурье, по индексу ν дзета-функции Гурвица, а также  многочленов Эйлера.

Хи-функция Лежандра является частным случаем :

Литература

Ссылки 
 

Дзета- и L-функции